Por UCP pode estar a procura de:

 Unidade central de processamento
 Universidade Católica Portuguesa
 Universidade Católica de Petrópolis

Desambiguação